Wyniki Grand Prix Hiszpanii, czwartej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2008.

Wyniki

Sesje treningowe

Kwalifikacje 

|- bgcolor="#EFEFEF"
! Poz.
! Nr
! Kierowca
! Konstruktor
! Q1
! Q2
! Q3
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|1
| align=center|1
|  Kimi Räikkönen 
| Ferrari 
| 1:20.701
| 1:20.784
| 1:21.813
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|2
| align=center|5
|  Fernando Alonso 
| Renault 
| 1:21.347
| 1:20.804
| 1:21.904
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|3
| align=center|2
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:21.528
| 1:20.584
| 1:22.058
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|4
| align=center|4
|  Robert Kubica 
| BMW Sauber
| 1:21.423
| 1:20.597
| 1:22.065
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|5
| align=center|22
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:21.366
| 1:20.825
| 1:22.096
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|6
| align=center|23
|  Heikki Kovalainen 
| McLaren-Mercedes 
| 1:21.430
| 1:20.817
| 1:22.231
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|7
| align=center|10
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:21.494
| 1:20.984
| 1:22.429
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|8
| align=center|11
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 1:21.158
| 1:20.907
| 1:22.529	
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|9
| align=center|3
|  Nick Heidfeld
| BMW Sauber 
| 1:21.466
| 1:20.815
| 1:22.542
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|10
| align=center|6
|  Nelson Piquet Jr. 
| Renault 
| 1:21.409
| 1:20.894
| 1:22.699
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|11
| align=center|17
|  Rubens Barrichello
| Honda
| 1:21.548
| 1:21.049
|
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|12
| align=center|8
|  Kazuki Nakajima 
| Williams-Toyota
| 1:21.690
| 1:21.117
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|13
| align=center|16
|  Jenson Button
| Honda
| 1:21.757
| 1:21.211
|
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|14
| align=center|12
|  Timo Glock
| Toyota
| 1:21.427
| 1:21.230	
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|15
| align=center|7
|  Nico Rosberg
| Williams-Toyota
| 1:21.472
| 1:21.349
|
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|16
| align=center|14
|  Sébastien Bourdais
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:21.540
| 1:21.724
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|17
| align=center|9
|  David Coulthard
| Red Bull-Renault
| 1:21.810
|
|
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|18
| align=center|15
|  Sebastian Vettel
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:22.108
|
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|19
| align=center|21
|  Giancarlo Fisichella
| Force India-Ferrari
| 1:22.516
|
|
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|20
| align=center|20
|  Adrian Sutil
| Force India-Ferrari
| 1:23.224
|
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|21
| align=center|19
|  Anthony Davidson
| Super Aguri-Honda
| 1:23.318
|
|
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|22
| align=center|18
|  Takuma Satō
| Super Aguri-Honda
| 1:23.496
|
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
! Poz.
! Nr
! Kierowca
! Konstruktor
! Q1
! Q2
! Q3
|}

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Lista startowa

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|1
| Kimi Räikkönen
|1-20, 25-66
|align="center"|62
|-
|align="center"|3
| Nick Heidfeld
|22-24
|align="center"|3
|-
|align="center"|22
| Lewis Hamilton
|21
|align="center"|1
|-
| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

2008
2008 w Formule 1
2008 w Hiszpanii